Zach est une abréviation du prénom Zachary ou  Zacharie

Patronymes
 Jan Zach (1699-1773), compositeur et violoniste tchèque ;
 Franz Xaver von Zach (1754-1832), astronome autrichien ;
 Freddy Zäch (né en 1909), coureur cycliste suisse ;
 Nathan Zach (1930-2020), poète israélien ;
 Martin Zach (1933-2008), joueur de hockey sur glace allemand
 Hans Zach (né en 1949), frère du précédent.

Divers
 Zach (cratère), un cratère de la Lune

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme